Le nom de Fritsch est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ahasverus Fritsch (1629-1701), juriste et compositeur allemand ;
 Alberto Vojtěch Frič, (1882-1944), botaniste et ethnologue tchèque ;
 Anton Fritsch (Antonn Jan Frič en tchèque) (1832-1914), zoologiste austro-hongrois ; oncle du précédent ;
 Claudie Fritsch (1952- ), chanteuse française, connue sous le nom de « Desireless » ;
 Eloy Fritsch (1968- ), musicien brésilien ;
 Felix Eugen Fritsch (1879-1954), botaniste britannique ;
 Gunther von Fritsch (1906-1988), réalisateur autrichien ;
 Gustav Fritsch (1838-1927), anatomiste allemand ;
 Heinrich Fritsch (1844-1915), gynécologue allemand ;
  (1941-2010), compositeur allemand ;
 Karl Fritsch (1864-1934), botaniste autrichien ;
 Karl George Wilhelm von Fritsch (1838-1906), géologue et paléontologue allemand ;
 Katharina Fritsch (1956- ), plasticienne allemande ; 
 Nicolas Fritsch (1978- ), coureur cycliste français ;
 Otto Fritsch (1870-1943), homme politique allemand ;
 Pascal Fritsch (1964- ), joueur français de Scrabble ;
 Paul Fritsch (1901-1970), boxeur français ;
 Pierre Fritsch (1930-2005), écrivain français ;
 Rudolf Fritsch (1939-2018), mathématicien allemand ;
 Regina Fritsch (1964- ), actrice autrichienne ;
 Theodor Fritsch (1852-1933), écrivain antisémite allemand ;
 Toni Fritsch (1945-2005), footballeur autrichien ;
 Thomas Fritsch (1944-2021), acteur allemand ;
 Werner von Fritsch (1880-1939), officier allemand ;
 Willy Fritsch (1901-1973), acteur allemand ;
 Yaneck Fritsch (1987- ), handballeur français.

Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien